Treasure hunt signifie chasse au trésor en français.

Treasure Hunt peut désigner :
 Treasure Hunt, un film britannique réalisé par John Paddy Carstairs en 1952 ;
 Treasure Hunt, une série télévisée britannique créée en 1983 ;
 Treasure Hunt (Hua qi Shao Lin), un film hongkongais réalisé par Jeffrey Lau en 1994 ;
 Treasure Hunt, une série télévisée britannique créée en 2002 ;
 Treasure Hunt, un film américain réalisé par Jim Wynorski en 2003.